Altflöte steht für:
 Altblockflöte, siehe Blockflöte#Tonlage
 eine Querflöte in Altlage (meistens in G), siehe Querflöte#Stimmlagen